El término Sociedad Asiática, puede hacer referencia a:
 la Sociedad Asiática de París, fundada en 1822;
 la Sociedad Asiática de Calcuta, fundada en 1784;
 la Sociedad Asiática de Bangladés, fundada en 1952.